Rödel steht für: 
 eine Schriftrolle des Mittelalters aus Pergament (Rotulus, Rodel, Rödel)
 Rödel (Fluss), ehemaliger Mündungsarm der Pleiße in Leipzig
 Rödel (Hochfläche), eine als Naturerbe ausgewiesene Hochfläche bei Freyburg im Burgenlandkreis
 Rödel (Leichlingen), Ortsteil der Stadt Leichlingen (Rheinland)

Rödel ist der Familienname folgender Personen:
 Aribert Rödel (1898–1965), deutscher Architekt
 Benno Rödel (1834–1905), deutscher Bühnenautor und Journalist; Schreibweise auch Roedel; Journalistenpseudonym Adolf/Adolphe Gallin
 Dirk-Boris Rödel (* 1969), deutscher Journalist und Sachbuchautor
 Frank Rödel (* 1954), deutscher Maler
 Franz Rödel (1847–1932), deutscher Ökonom und Politiker
 Friedrich Rödel (1888–1945), Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Gerhard Rödel (* 1952), deutscher Biologe
 Gustav Rödel (1915–1995), deutscher Brigadegeneral
 Jürgen Rödel (* 1958), deutscher Materialwissenschafter und Professor an der Technischen Universität Darmstadt
 Karl Rödel (1907–1982), deutscher Graphiker, Lithograph und Maler
 Kurt Rödel (1904–1942), deutscher Turner
 Liane Rödel (1935–2002), deutsche Tischtennisspielerin
 Mark-Oliver Rödel (* 1965), deutscher Herpetologe
 Michael Rödel (* 1978), deutscher Germanist und Fachdidaktiker für Deutsch
 Rolf Rödel (1940–2013), deutscher Konteradmiral
 Rudolf Rödel (1914–?), deutscher Maler
 Thomas Rödel (* 1967), deutscher Chemiker
 Walter Gerd Rödel (1940–2009), deutscher Historiker

 Wolfgang Rödel (1924–2007), deutscher Medienwissenschaftler und Featureautor

Siehe auch:
 Roedel
 Rödl
 Rödeln (Stahlflechten)
 Rötel (eine Mineralfarbe)
 Roedelius